Husberg ist der Familienname von:
 Rolf Husberg (1908–1998), schwedischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Husberg steht außerdem für:
 Husberg, Ortsteil von Bönebüttel, Kreis Plön